Orange Bowl může znamenat:

 Orange Bowl (americký fotbal) – každoroční zápas univerzitních týmů v amerického fotbalu hraný od roku 1935,
 Miami Orange Bowl – zbouraný stadion ve floridském Miami,
 dva tenisové turnaje, jeden pro juniory, druhý pro žáky:
 Orange Bowl (tenis) – turnaj stupně A organizovaný Mezinárodní tenisovou federací, v rámci americké tenisové asociace USTA událost nejvyššího úrovně (Level 1) od roku 2011 konaná ve floridském Plantation, ve věkových kategoriích osmnáctiletých (U19) a šestnáctiletých (U17), 
 Junior Orange Bowl – turnaj žactva konaný ve floridském Coral Gables, ve věkových kategoriích čtrnáctiletých a dvanáctiletých, 
 Junior Orange Bowl – nezisková organizace.